Nationalversammlung ist die Bezeichnung für verschiedene historische und gegenwärtige parlamentarische Versammlungen, im deutschsprachigen Raum meist für eine Verfassunggebende Versammlung. Der Begriff geht zurück auf die Nationalversammlung () während der Französischen Revolution.

Historische Nationalversammlungen

Historische Nationalversammlungen im deutschsprachigen Raum 
 Deutsche Nationalversammlung von 1848 in Frankfurt am Main, siehe Frankfurter Nationalversammlung
 Preußische Nationalversammlung von 1848
 Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich von 1918
 Konstituierende Nationalversammlung für Deutschösterreich im Februar 1919
 Deutsche Nationalversammlung von 1919 in Weimar, siehe Weimarer Nationalversammlung
 Badische Nationalversammlung von 1919, siehe Baden (Land)
 Bremer Nationalversammlung, 1919f.

Andere historisch bedeutende Nationalversammlungen 
 französische Nationalversammlung (1789 bis 1791)
 französische Abgeordnetenkammer (3. Republik)
 Nationalversammlung der Republik China

Unterhalb der gesamtstaatlichen Ebene gab es außerdem Versammlungen mit der Bezeichnung Nationalversammlung in:
 Wales, siehe Nationalversammlung für Wales (National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Heutige Nationalversammlungen 
In vielen Ländern wird das Parlament oder eine Parlamentskammer als Nationalversammlung bezeichnet, zum Beispiel in
 Ägypten, siehe Repräsentantenhaus (Ägypten)
 Angola, siehe Nationalversammlung (Angola)
 Armenien, siehe Nationalversammlung (Armenien)
 Aserbaidschan, siehe Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan
 Benin, siehe Nationalversammlung (Benin)
 Botswana, siehe Nationalversammlung (Botswana)
 Bulgarien, siehe Nationalversammlung (Bulgarien)
 Burkina Faso, siehe Nationalversammlung (Burkina Faso)
 Burundi, siehe Nationalversammlung (Burundi)
 Demokratische Republik Kongo, siehe Nationalversammlung der Demokratischen Republik Kongo
 Dschibuti, siehe Nationalversammlung (Dschibuti)
 Eritrea, siehe Nationalversammlung (Eritrea) (Hagerawi Baito)
 Frankreich, siehe Nationalversammlung (Frankreich)
 Gabun, siehe Nationalversammlung (Gabun)
 Gambia, siehe National Assembly (Gambia)
 Griechenland, siehe Griechisches Parlament (Βουλή των Ελλήνων / Vouli ton Ellinon)
 Guinea, siehe Nationalversammlung (Guinea)
 Guyana, siehe Nationalversammlung (Guyana)
 Jordanien, siehe Madschlis al-Umma (Jordanien)
 Kambodscha, siehe Nationalversammlung (Kambodscha)
 Kamerun, siehe Nationalversammlung (Kamerun)
 Kap Verde, siehe Nationalversammlung (Kap Verde)
 Kenia, siehe Nationalversammlung (Kenia)
 Republik Korea, siehe Gukhoe
 Kuwait, siehe Madschlis al-Umma (Kuwait)
 Laos, siehe Nationalversammlung (Laos)
 Lesotho, siehe Nationalversammlung (Lesotho)
 Libanon, siehe Abgeordnetenkammer (Libanon)
 Madagaskar, siehe Nationalversammlung von Madagaskar (Antemierampirenena)
 Malawi, siehe Nationalversammlung (Malawi)
 Mali, siehe Nationalversammlung (Mali)
 Mauretanien, siehe Nationalversammlung (Mauretanien)
 Mauritius, siehe Nationalversammlung (Mauritius)
 Namibia, siehe Nationalversammlung (Namibia)
 Nicaragua (Asamblea Nacional), siehe Nationalversammlung (Nicaragua)
 Niger, siehe Nationalversammlung (Niger)
 Nigeria (National Assembly)
 Nordkorea, siehe Oberste Volksversammlung (Nordkorea)
 Pakistan, siehe Nationalversammlung (Pakistan)
 Panama, siehe Nationalversammlung (Panama)
 Polen, siehe Nationalversammlung (Polen) (Zgromadzenie Narodowe)
 Republik Kongo, siehe Nationalversammlung der Republik Kongo
 St. Kitts und Nevis, siehe Nationalversammlung (St. Kitts und Nevis)
 Sambia, siehe Nationalversammlung (Sambia)
 São Tomé und Príncipe, siehe Nationalversammlung (São Tomé und Príncipe)
 Senegal (Assemblée nationale), siehe Nationalversammlung (Senegal)
 Serbien (Narodna skupština), siehe Nationalversammlung (Serbien)
 Seychellen, siehe Nationalversammlung (Seychellen)
 Slowenien, siehe Staatsversammlung (Slowenien) (Državni zbor)
 Sudan, siehe Nationalversammlung (Sudan)
 Südafrika, siehe Nationalversammlung (Südafrika)
 Tansania, siehe Nationalversammlung (Tansania)
 Thailand, siehe Nationalversammlung (Thailand)
 Togo, siehe Nationalversammlung (Togo)
 Tschad, siehe Nationalversammlung (Tschad)
 Türkei, siehe Große Nationalversammlung der Türkei
 Ungarn, siehe Ungarisches Parlament (Országgyűlés)
 Venezuela, siehe Nationalversammlung (Venezuela)
 Vietnam, siehe Nationalversammlung (Vietnam)
 Zentralafrikanische Republik, siehe Nationalversammlung der Zentralafrikanischen Republik

Unterhalb der gesamtstaatlichen Ebene gibt es außerdem Versammlungen mit der Bezeichnung Nationalversammlung in:
 Abchasien, siehe Volksversammlung (Abchasien)
 Québec, siehe Nationalversammlung von Québec (Assemblée nationale du Québec / National Assembly of Quebec)

Siehe auch 
 Assembleia Nacional
 Liste der Parlamente
 Bundesversammlung
 Große Nationalversammlung
 Nationalkongress

Weblinks 

Legislative
Öffentliche Verwaltung